Flocon de Neige ( en espagnol,  en catalan), l'unique gorille albinos connu ;
 Snowflake, le gorille blanc ( en espagnol,  en catalan), film espagnol sorti en 2011 ;
 Copito ou les Derniers mots de Flocon de Neige, le singe blanc du zoo de Barcelone (Últimas palabras de Copito de Nieve), pièce de théâtre  de Juan Mayorga parue en 2004 ;

 , astéroïde nommé d'après le gorille.